Escobilla parda puede referirse a:
El nombre común de la planta Artemisia campestris.
El nombre común de la planta Artemisia vulgaris.